Freeman kan syfta på följande:

 4159 Freeman, asteroid i huvudbältet
 Freeman (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Personer med efternamnet Freeman
 Alfonso Freeman (född 1959), amerikansk skådespelare

 Bernard Freeman (född 1973), amerikansk rappare, känd som Bun B
 Bobby Freeman (1940–2017), amerikansk soulsångare
 Bobby Freeman (politiker) (1934–2016), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Louisiana

 Cassidy Freeman (född 1982), amerikansk skådespelare
 Cathy Freeman (född 1973), australisk löpare
 Crispin Freeman (född 1972), amerikansk röstskådespelare

 David Freeman-Mitford, 2:e baron Redesdale (1878–1958), brittisk aristokrat

 Edward A. Freeman (1823–1892), engelsk historiker
 Emily Freeman (född 1980), brittisk löpare

 Freeman Freeman-Thomas, 1:e markis av Willingdon (1866–1941), brittisk ämbetsman, generalguvernör i Kanada och vicekung i Indien

 Howard Freeman (1899–1967), amerikansk skådespelare

 Jo Freeman (född 1945), amerikansk feminist, forskare, författare och advokat
 John Freeman (1880–1929), brittisk poet
 John Freeman-Mitford, flera obeskrivna personer
 Jonathan Freeman (född 1950), amerikansk skådespelare
 Josh Freeman (född 1988), amerikansk utövare av amerikansk fotboll

 Kathleen Freeman (1919–2001), amerikansk skådespelare och filmproducent
 Kevin Freeman (född 1941), amerikansk ryttare
 Kieron Freeman (född 1992), walesisk fotbollsspelare

 Martin Freeman (född 1971), brittisk skådespelare
 Matt Freeman (född 1966), amerikansk musiker
 Mavis Freeman (1918–1988), amerikansk simmare
 Michelle Freeman (född 1969), jamaicansk häcklöpare
 Mona Freeman (1926–2014), amerikansk skådespelare
 Morgan Freeman (född 1937), amerikansk skådespelare
 Muriel Freeman  (1897–1980), brittisk fäktare

 Noel Freeman (född 1938), australisk kappgångare

 Orville Freeman (1918–2003), amerikansk politiker, demokrat från Minnesota, jordbruksminister

 Paul Freeman (född 1943), brittisk skådespelare

 R. Austin Freeman (1862–1943), brittisk deckarförfattare
 Richard Freeman , yogalärare och författare
 Richard Knill Freeman (1840–1904), brittisk arkitekt
 Robert Freeman (1936–2019), brittisk fotograf och designer
 Ron Freeman (född 1947), amerikansk löpare
 Russ Freeman, flera obeskrivna personer

 Theodore C. Freeman (1930–1964), amerikansk astronaut

Fiktiva personer
 Crying Freeman, yrkesmördare i japansk mangaserie med samma namn
 Crying Freeman (film)
 Gordon Freeman, huvudperson i dataspelserien Half-Life.

Personer med förnamnet Freeman

 Freeman Dyson (född 1923), brittiskamerikansk fysiker och matematiker
 Freeman Ferrier Treleaven
 Freeman Freeman-Thomas, 1:e markis av Willingdon
 Freeman Walker
 Freeman Wills Crofts

 Robert Freeman Smith

Geografi

Antarktis 

 Freeman (udde i Antarktis, lat -67,99, long -65,31), 
 Freeman (udde i Antarktis, lat -67,33, long 164,58), 
 Freeman (berg),

USA 

 Freeman, Missouri, ort i  Cass County, Missouri 
 Freeman, South Dakota, ort i Hutchinson County, South Dakota,

Se även
 Freeman 150B
 Freeman Barren
 Freeman Bay
 Freeman Channel
 Freeman Creek
 Freeman Glacier
 Freeman Island
 Freeman Johnson Lake
 Freeman Lake
 Freeman Meadow Brook
 Freeman Meadows
 Freeman Peak
 Freeman Point
 Freeman River
 Freeman Runs

 Cape Freeman
 Inner Freeman Channel
 Lac Freeman
 Laguna Freeman
 Outer Freeman Channnel

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar